Ljubičić ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Ljubičić (* 1940), kroatischer Fernschachspieler
 Dejan Ljubičić (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Dragoljub Ljubičić (* 1962), serbischer Schauspieler
 Ivan Ljubičić (* 1979), kroatischer Tennisspieler
 Ivan Ljubičić (Fußballspieler) (* 1992), kroatischer Fußballspieler 
 Krešo Ljubičić (* 1988), kroatischer Fußballspieler
 Leonardo Ljubičić (* 1966), kroatischer Fernschachspieler
 Marin Ljubičić (* 2002), kroatischer Fußballspieler
 Nikola Ljubičić (1916–2005), jugoslawischer Politiker
 Robert Ljubičić (* 1999), österreichisch-kroatischer Fußballspieler
 Stephan von Ljubičić (1855–1935), österreichisch-ungarischer Feldzeugmeister